

Cinema
Luna Park (Are You with It?) – film del 1948 diretto da Jack Hively
Luna Park – film del 1992 diretto da Pavel Lungin
Luna Park – film del 2013 diretto da Steven Vasquez

Musica
Luna Park – album del 2006 degli Après La Classe

Televisione
Luna Park – programma televisivo trasmesso su Rai 1 nel 1979 
Luna Park – programma televisivo trasmesso su Rai 1 dal 1994 al 1997
Luna Park – serie televisiva italiana del 2021

Altro
Luna park – area occupata da giostre, attrazioni e chioschi, o insieme delle sue attrazioni in versione itinerante
 Luna Park – parco di divertimento situato a Coney Island, primo parco al mondo a portare questo nome
 Luna Park – impianto sportivo di Buenos Aires